Хамза Аванг Амат (; 1940, Кебакат, Келантан — 1 января 2001 года, Тумпат, Келантан) — малайзийский кукловод (даланг) теневого кукольного театра ваянг, Национальный деятель искусств Малайзии. Среди друзей Пак Хамза.

Краткая биография 
Родился в семье потомственного кукловода. С детства помогал отцу вести спектакли ваянга. Учился также у известного даланга Аванга Лах Пандака (Awang Lah Pandak). С 1959 г. — музыкант в труппе Омара Юнуса. Позднее создал собственную труппу «Группа Верность» (Kumpulan Seri Setia). В 1971 г. посетил с гастролями 10 африканских и европейских стран, в 1973 - Турцию и Советский Союз, где выступал в Москве в театре кукол Сергея Образцова. С 1977 года в качестве приглашенного преподавателя читал лекции в Университете наук Малайзии (Пинанг) и в Национальной академии искусств (Куала-Лумпур). Наряду с деятельностью даланга выступал также в шаманских представлениях «майн петри» для излечения больных.

Награды 
 Государственная премия в области искусства (1983)
 Азиатская премия культуры Фукуока (2000)

Публикации 
 Patricia Matusky, Hamzah Awang Amat. Muzik wayang kulit Kelantan. Pulau Pinang, Malaysia: The Asian Centre, 1998. ISBN 9839499041

Примечания

Библиография 
 Rosdi Sulaiman. Hamzah Awang Amat: pemikiran dalam wayang kulit. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Media, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 1995.
 Ghulam Sarwar. Angin wayang : biografi dalang wayang kulit yang unggul, Hamzah Awang Amat. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia, 1999.
 Zainal Jaslan. Hamzah Awang Amat: tokoh Seniman Negara pertama. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Perlancongan Malaysia, 2003. ISBN 9679030709

Театр Малайзии
Национальные деятели искусств Малайзии
Награждённые наградами Малайзии